

Persone
 Adriana Fonseca (1977) – attrice messicana
 Alberto Fonseca (1956) – ex calciatore portoghese, di origini bissauguineane, di ruolo difensore
 Amílcar Fonseca (1954) – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 André Luís Guimarães Fonseca, meglio conosciuto come Ratto (1969) – ex cestista brasiliano
 Aníbal da Fonseca Paciência (1915–...) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 António Fonseca (1965) – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Armindo Fonseca (1989) – ciclista su strada francese
 Branquinho da Fonseca (1905-1974) – scrittore portoghese
 Bruno da Silva Fonseca, noto come Bruno Silva (1992) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Cláudio Fonseca (1989) – cestista portoghese
 Claúdio Zélito da Fonseca Aguiar, noto come Lito (1975) – calciatore capoverdiano naturalizzato portoghese, di ruolo attaccante
 Celso Fonseca (1956) – cantante, compositore e chitarrista brasiliano
 Cosimo Damiano Fonseca (1932) – storico italiano
 Daniel Fonseca (1969) – procuratore sportivo ed ex calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante
 Danny Fonseca (1979) – calciatore costaricano, di ruolo centrocampista
 David Fonseca (1973) – cantautore e musicista portoghese
 Diego Gerardo Calvo Fonseca (1991) – calciatore costaricano, di ruolo centrocampista
 Dorothea Fonseca Furquim Werneck (1948) – economista e politica brasiliana
 Edivaldo Martins da Fonseca, detto Edivaldo (1962-1993) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Eleonora Pimentel Fonseca (1752-1799) – patriota napoletana
 Ernesto Fonseca Carrillo, conosciuto come Don Neto (1930 o 1942) – criminale messicano
 Fábio Ricardo Gomes Fonseca, meglio noto come Fábio Espinho (1985) – calciatore portoghese, di ruolo centrocampista
 Ferdinando Lopez Fonseca (1822-1886) – patriota e politico italiano
 Fernando Fonseca (1997) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Fernando Patricio Cordero Fonseca (1987) – calciatore cileno
 Flávio Almeida da Fonseca, detto Flávio Minuano (1944) – ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Fonseca (1979) – cantante colombiano, vero nome Juan Fernando Fonseca
 Francisco Fonseca (1979) –  ex calciatore messicano, di ruolo attaccante
 Giuseppe Fonseca Chavez (1742-1808) – generale italiano
 Harold Fonseca (1993) – calciatore honduregno, di ruolo portiere
 Heitor Rodrigues da Fonseca (2000) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Henrique Sereno Fonseca (1985) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Hermes Rodrigues da Fonseca (1855-1923) – politico brasiliano
 Hermógenes Valente Fonseca, conosciuto solo come Hermógenes (1908–...) – calciatore brasiliano
 João Diogo Fonseca Ferreira, noto semplicemente come João Ferreira (2001) – calciatore portoghese
 Jorge Fonseca (1992) – judoka portoghese
 Jorge Carlos Fonseca (1950) – politico capoverdiano
 José Ribeiro da Fonseca (1690-1752) – vescovo cattolico portoghese
 Juan Rodríguez de Fonseca (1451-1524) – vescovo cattolico spagnolo
 Juninho Fonseca (1958) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Kateryna Fonseca, nata Ostrouško (1991) – conduttrice televisiva e produttrice televisiva ucraina
 Leandro Fonseca (1975) – ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Lyndsy Fonseca (1987) – attrice statunitense
 Lucas Fonseca (1985) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore 
 Manuel Deodoro da Fonseca (1827-1892) – politico brasiliano
 Manuel Fonseca e Castro (...–...) – calciatore portoghese, di ruolo attaccante
 Manuel Pinto de Fonseca (1681-1773) – Gran Maestro dell'Ordine di Malta
 Mário Jorge da Fonseca Hermes (1926) – ex cestista brasiliano
 Paulo César Fonseca do Nascimento, noto come Tinga (1978) – calciatore brasiliano
 Paulo Fonseca (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Pedro da Fonseca (1528-1599) – filosofo, teologo e gesuita portoghese
 Pedro Vicente Fonseca, meglio noto come Pecente (1935) – ex cestista brasiliano
 Pero Mendiz da Fonseca (...–...) – trovatore, forse portoghese, attivo verso la fine del XIII secolo
 Renan Fonseca (1990) – calciatore brasiliano
 Ricardo González Fonseca (1974) – ex calciatore costaricano, di ruolo portiere
 Ricardo Severo da Fonseca e Costa (1869-1940) – architetto, ingegnere e archeologo portoghese naturalizzato brasiliano
 Rogério Fonseca da Silva, noto come Esquerdinha (1970) – ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Rolando Fonseca (1974) – ex calciatore costaricano con passaporto guatemalteco, di ruolo attaccante
 Rolando Jorge Pires da Fonseca, noto semplicemente come Rolando (1985) – calciatore capoverdiano naturalizzato portoghese, di ruolo difensore
 Rubem Fonseca (1925) – scrittore e sceneggiatore brasiliano
 Rúben Fonseca (2000) – calciatore portoghese
 Sebastião Lucas da Fonseca, noto come Matateu (1927-2000) – calciatore portoghese, di ruolo attaccante
 Simão Pedro Fonseca Sabrosa, noto come Simão (1979) – ex calciatore portoghese
 Tiago Adan Fonseca, meglio noto come Tiago Adan (1988) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Vedrana Grgin Fonseca (1975) – ex cestista croata
 Veridiana da Fonseca, detta Verê (1982) – pallavolista brasiliana
 Wilson Rodrigues Fonseca (1985) – calciatore brasiliano

Geografia
 Fonseca – comune della Colombia nel dipartimento di La Guajira
 Golfo di Fonseca – golfo dell'America centrale compreso tra El Salvador, Honduras e Nicaragua
 Villa Carlos Fonseca – nucleo principale del comune del Nicaragua Villa El Carmen, nel dipartimento di Managua

Altro 
 Fonseca – famiglia patrizia veneziana.
 José Maria da Fonseca – noto anche come JM da Fonseca, è la più antica azienda di vini da tavola del Portogallo
 Sigari Fonseca – marca di sigari cubani